Rearviewmirror (in inglese "specchietto retrovisore") può riferirsi a:

Rearviewmirror (brano musicale), canzone dei Pearl Jam contenuta nell'album Vs. del 1993
Rearviewmirror: Greatest Hits 1991-2003, raccolta dei Pearl Jam del 2004
Rearviewmirror (rivista), rivista di fotografia